A Ligier Formula–1-es eredménysorozata

Ligier